Droga krajowa nr 82 (Polska)
 Droga krajowa nr 82 (Węgry)